Višnjica est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Višnjica, un village situé dans la municipalité d'Ilijaš, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Višnjica, un village situé dans la municipalité de Kiseljak, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Višnjica, un village situé dans la municipalité de Milići et dans la République serbe de Bosnie ;
en Croatie
Višnjica, une localité située dans la municipalité de Sopje, comitat de Virovitica-Podravina ;
au Monténégro
Višnjica, un village situé dans la municipalité de Pljevlja ;
en Serbie
Višnjica, un quartier de Belgrade, la capitale de la Serbie, situé dans la municipalité de Palilula.